Љано дел Кармен има више значења:

 Љано дел Кармен (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано дел Кармен (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано дел Кармен (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику